Сен-Патри́с-дю-Дезе́р, Сен-Патріс-дю-Дезер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на захід від Парижа, 75 км на південь від Кана, 32 км на північний захід від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 84 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 193,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Патрис-дю-Дезер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Патрис-дю-Дезер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Орн